Kaiserpreis ist der Name für:

 Kaiserpreis (Kunst) – Gestiftet 1890 durch Franz Joseph I. zur „Förderung der vaterländischer künstlerischer Bestrebungen“; Verleihung bis 1918.
 Kaiserpreis (Schießwettbewerb) oder Kaiserabzeichen – gestiftet 1895 von Kaiser Wilhelm II.; Verleihung in (Preußen) bis 1913.
 Kaiserpreis-Rennen – Motorsportveranstaltung 1907 (einmalig).
 Kaiserpreis für Flugmotoren – gestiftet 1912 von Kaiser Wilhelm II.; 1913 und 1914.
Siehe auch:
 Kaiser-Otto-Preis
 Kaiser-Maximilian-Preis
 Jakob-Kaiser-Preis
 Rudolf-Kaiser-Preis